Giuseppe Antonini (1683-1765) – avvocato e geografo italiano
 Giuseppe Antonini (1821-1869) – ingegnere e politico italiano
 Giuseppe Antonini (1833-1889) – scultore italiano
 Giuseppe Antonini (1864-1938) – medico e psichiatra italiano, figlio dello scultore omonimo
 Giuseppe Antonini (1914-1989) – allenatore di calcio e calciatore italiano